Yellowstone National Park, een nationaal park in het noorden van de Verenigde Staten
Yellowstonemeer, een meer in genoemd park
Yellowstone (rivier), een rivier die door genoemd park stroomt
Yellowstonecaldera, een supervulkaan in het Yellowstone National Park.
Yellowstone (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie uit 2018